Jack Smith (autocoureur), Amerikaans autocoureur
Jack Smith (Hotmail), medeoprichter van Hotmail
Jack Smith (filmregisseur), Amerikaans filmregisseur, bekend van Flaming Creatures
Jack Smith (voetballer), voetballer van Millwall FC
Jack Smith (rugbyer), Brits paralympisch rugbyspeler